Agostino Petitti Bagliani di Roreto – generale e politico italiano
 Carlo Petitti di Roreto – generale italiano
 Carlo Ilarione Petitti di Roreto – economista, scrittore e politico italiano
 Emma Petitti – politica italiana
 Paolo Petitti – ex calciatore italiano
 Stefano Petitti – magistrato italiano